Vanderlyn ist der Familienname folgender Personen:

 Pieter Vanderlyn (1687–1778), ein amerikanischer Maler niederländischer Herkunft
 John Vanderlyn (1775–1852), ein amerikanischer Maler, Enkel des oben Genannten